Die Bezirksliga Rostock 1989/90 war die 38. Austragung der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Rostock durchgeführten Bezirksliga Rostock. Sie war die höchste Spielklasse im Bezirk Rostock und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV. Die Saison wurde durch die politischen Veränderungen in der DDR geprägt. Durch den Mauerfall am 9. November 1989 verloren die ersten Mannschaften Teile ihres Kaders, da die Spieler aus der DDR in die Bundesrepublik übersiedelten. Mit Dynamo Rostock-Mitte benannte sich im Zuge der gesellschaftlichen Veränderungen die erste Sportgemeinschaft schon während der laufenden Saison um.

Die TSG Bau Rostock sicherte sich nach 1973 ihren zweiten Bezirksmeistertitel und qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur übergeordneten DDR-Liga, die sich mit der Saison 1990/91 in NOFV-Liga umbenannte. In dieser belegten die Rostocker in der Staffel 1 den fünften Rang und verblieben in der Bezirksliga.

In eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln stiegen die beiden Vorjahresaufsteiger Motor Wolgast und Lokomotive Barth ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison die beiden Erstplatzierten der Aufstiegsrunde die HSG Uni Rostock und Vorjahresabsteiger BSG Erdöl/Erdgas Grimmen auf.



Abschlusstabelle 

Namensänderung während der Saison
 SG Dynamo Rostock-Mitte ↔ Polizei SV Rostock

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Bezirksmeister

Bezirksliga-Aufstiegsrunde 
In der Aufstiegsrunde ermittelten die vier Staffelsieger der Bezirksklasse die beiden Aufsteiger zur Bezirksliga. Jede Mannschaft bestritt je ein Heim- und Auswärtsspiel sowie ein Spiel auf neutralen Platz.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Aufstiegsrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Literatur 
 
 

1989
Fußballsaison 1989/90